Daughter puede referirse a:

 Daughter: Sencillo de Pearl Jam 
 Daughter: Banda musical